Korkia ist der Familienname von

 Micheil Korkia (1948–2004), sowjetischer Basketballspieler
 Otar Korkia (1923–2005), sowjetischer Basketballspieler